Oehlen ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Oehlen (1914–1972), deutscher Grafiker und Cartoonzeichner
 Albert Oehlen (* 1954), deutscher Künstler
 Jos Oehlen (* 1953), niederländischer Künstler
 Markus Oehlen (* 1956), deutscher Künstler